Елена Мария Бонфанти (; род. 9 июля 1988, Милан, Италия) — итальянская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 400 метров. Призёр чемпионатов Италии. Участница летних Олимпийских игр 2012 года.

Биография 
Перед тем, как прийти в 13 лет в лёгкую атлетику, занималась карате. Дебютировала за сборную страны в 16 лет на Европейском юношеском олимпийском фестивале, где заняла 9-е место в беге на 400 метров.

Выступала на чемпионатах Европы среди юниоров и молодёжи, лучшим результатом стало 5-е место в эстафете 4×400 метров в 2009 году.

Благодаря пятому месту на национальном чемпионате и личному рекорду 52,61, показанному по ходу сезона, отобралась на Олимпийские игры в Лондоне. Елена была в составе эстафетного квартета, который занял 7-е место в предварительном забеге и не пробился в финал.

В 2013 году стала чемпионкой Средиземноморских игр в эстафете. На летней Универсиаде в Казани оказалась в числе финалистов в личном виде и с результатом 52,99 заняла седьмое место.

В предварительном забеге эстафеты на чемпионате мира в помещении 2014 года помогла сборной установить новый национальный рекорд 3.31,99, которого, тем не менее, не хватило для выхода в финал. С аналогичным исходом закончилась и эстафета на летнем чемпионате мира 2015 года, когда итальянки с Бонфанти в составе остались на 9-м месте по итогам забегов.

В 2016 году помогла команде выйти в финал чемпионата Европы, где Елену заменила чемпионка Европы в беге на 400 метров Либания Гренот, принёсшая Италии бронзовую медаль мощным финишным рывком.

Была включена в состав команды на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, но провела их в качестве запасной.

Живёт и тренируется в городе Кастелло-ди-Брианца под руководством Луки Лонги. Учится на педиатра в Университете Монцы.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Профиль Елены Бонфанти  на сайте Федерации лёгкой атлетики Италии
 
 Профиль Елены Бонфанти  на сайте all-athletics.com
 Профиль Елены Бонфанти  на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации

Бегуны на короткие дистанции Италии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Средиземноморских игр по лёгкой атлетике